Ангерберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код  —  7 05 28.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Осль.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля